Der  Abt Audi TT-R  ist ein Prototyp-Rennwagen, genauer ein Silhouettefahrzeug, des deutschen Automobilherstellers Audi, der zur ausschließlichen Verwendung in der DTM konstruiert wurden. Der TT-R wurde in vier Entwicklungsstufen hergestellt und von Abt Sportsline privat zur Neuauflage der DTM zwischen 2000 und 2003 entwickelt. Der TT-R trat gegen das Opel Astra V8 Coupé und den AMG-Mercedes CLK-DTM an. Es wurde auch an zwei 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen.

Hintergrund 
Christian Abt wurde 1999 letzter Super-Tourenwagen-Cup-Meister auf einem Audi A4 Quattro (B5). Nachdem das Team Abt Sportsline bereits 1999 den Werkseinsatz von Audi in der STW nach deren Rückzug zu Gunsten des bevorstehenden Le-Mans-Projektes übernommen hatte, entschied sich das Unternehmen auch in der wiederbelebten DTM an den Start zu gehen. Die Zustimmung, an den DTM-Rennen teilnehmen zu dürfen, bekam Teamchef Hans-Jürgen Abt erst am  von dem Veranstalter ITR.

Entwicklung  
In 100 Tagen, ab , entwickelte Abt-Sportsline den TT-R und ließ die vier Einsatzfahrzeuge für die DTM-Saison 2000 bei der britischen Firma Foss-Tech aufbauen. Der V8-Motor basiert auf einem Serienmotor der unter anderem im Audi A8 D2 eingesetzt und für die DTM angepasst wurde. Da zu Beginn der Entwicklung des TT-R die zukünftigen Konkurrenten Mercedes-Benz und Opel ihre Einsatzfahrzeuge bereits zu ausgiebigen Tests auf der Rennstrecke fahren ließen. Die DTM-Vorstellung fand am  in Berlin statt. Der Rückstand in der ersten Saison war groß und die TT-R fuhren pilotiert durch Christian Abt, James Thompson, Kris Nissen und Laurent Aïello meist dem Feld hinterher.

In der DTM-Saison 2003 wurden insgesamt sechs Abt-Audi TT-R eingesetzt.

Nachfolgemodell 
Zur DTM-Saison 2004 wurde mit dem Audi A4 DTM der Nachfolger präsentiert. Audi startete ab dieser Saison in enger Zusammenarbeit mit Abt Sportsline wieder als Werk in der DTM und entwickelte den neuen A4 DTM gemeinsam mit Abt und trat hier gegen die DTM AMG Mercedes C-Klasse und in den ersten zwei Jahren auch gegen den Opel Vectra GTS V8 an.

Weiternutzung 
Nach dem Einsatz in der DTM wurden die Fahrzeuge bei Langstreckenrennen und Bergrennen verwendet.

Technische Daten

Rennergebnisse

Ergebnisse 2000 

Aufgrund der Unterlegenheit des TT-R konnten in der Saison 2000 lediglich sechs Punkteergebnisse eingefahren werden. Laurent Aiello belegte als Gesamt-16. den besten Platz der Abt-Audi TT-R-Starter.

Fahrerwertung

Teamwertung

Ergebnisse 2001 

In der zweiten Saison, in der der Wagen zum Einsatz kam, gewannen zwei Fahrer vier bzw. ein Rennen.

Fahrerwertung

Markenwertung

Teamwertung

Ergebnisse 2002 

In der Saison 2002 erlangte Laurent Aïello den Meisterschaftstitel in der Fahrerwertung. Insgesamt wurden in der Saison 12 Rennsiege mit dem Abt-Audi TT-R erreicht.

Fahrerwertung

Markenwertung

Teamwertung

Ergebnisse 2003 

In der letzten Saison in der mit dem Fahrzeug eine DTM-Teilnahme vorgenommen wurde, wurde noch ein Rennsieg erzielt. Es nahmen auch die meisten Fahrzeuge des Typs in seiner Historie teil, da auch ein Vorjahresfahrzeug eingesetzt wurde.

Fahrerwertung

Markenwertung

Teamwertung

24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2003 
Beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Jahr 2003 nahmen zwei Abt-Audi TT-R teil. Sie kamen als  Zweiter und Dreißigster ins Ziel.

Ergebnisse 2004 
Wieder nahmen zwei Abt-Audi TT-R teil. Sie kamen auf Platz 4 und Platz 8 ins Ziel.

24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2004

Einzelnachweise 

TTR
DTM-Rennwagen
Coupé